Рой Харальд Фюллинген (, род. 31 января 1975) — норвежский шахматист, международный мастер (1995). Юрист по образованию.

Шахматная карьера 
Чемпион Норвегии 1998 г.

Участник юниорского чемпионата Европы 1992 г., юношеского чемпионата Европы 1993 г. (в категории до 18 лет).

Участник зонального турнира 1998 г. (соревнование проводилось по нокаут-системе, выбыл после 1-го круга).

Участник Турнира северных стран 2001 г.

В командных чемпионатах Норвегии выступает за клуб «Bergens Schakklub».

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Международные мастера по шахматам